Штангей Володимир Фокович — український письменник доби Розстріляного відродження.
 Семеняк-Штангей Валентина Миколаївна — українська письменниця, журналістка, фотохудожник, член НСЖУ, член НСПУ.